Cette liste contient les planètes et lunes apparaissant ou étant cités dans le monde de la série télévisée  (c'est-à-dire également dans le film  et les comics). Les personnages désignent souvent de manière informelle ces planètes ou lunes comme des « mondes ».

La courte durée de diffusion de la série  n'a pas laissé le temps d'expliquer si les planètes ou les lunes montrées dans la série sont toutes localisés dans le même système stellaire, se contentant de préciser que le système de propulsion du  est gravitationnel. Le film  affirme, lui, que toutes les planètes et lunes sont regroupées dans un seul vaste système stellaire, et les documents de production du film indiquent qu'il n'y a pas de voyage supraluminique dans cet univers.

L'introduction film  explique clairement que ces planètes et ces lunes sont dans un système comportant « des dizaines de planètes et des centaines de lunes », ce qui est confirmé par les documents de production publiés dans .

En 2008, une lithographie à double face titrée  et créée par Geoffrey Mandel a été publiée. Elle montre le système comme étant constitué d'une étoile géante centrale () autour de laquelle orbitent les « mondes centraux » et plusieurs autres étoiles de la séquence principale, chacune possédant son propre système planétaire.

Description générale du système 

Selon , le  est également connu sous le nom de 34 Tauri (2020). Selon le document de travail ayant servi à l'élaboration de la carte, intitulé , en 2020 des astronomes de la Terre découvent que l'étoile 34 Tauri, que l'on croyait jusque-là être une étoile unique, était en fait un cluster de  et plusieurs naines brunes, et bientôt de nombreuses exoplanètes de dimensions comparables à la Terre sont découvertes. Des plans pour coloniser ce système étaient en cours au milieu du  quand les conditions sur Terre ne permirent plus d'abriter la vie et que l'humanité doive chercher une nouvelle planète. les technologies de terraformation, testées sur la Lune et la planète Mars, furent finalement développées à un niveau capable d'accroître la gravité de surface d'un corps de la taille de la Lune jusqu'à environ 1G, et retenir de l'eau de surface et une atmosphère nécessaires à la vie.

Le système 34 Tauri (2020) est composé de cinq étoiles et de sept naines brunes/protoétoiles. Toutes les étoiles du système orbitent autour de , qui est une géante de classe A0,  plus grande que le Soleil et  plus brillante. Les « planètes centrales » () sont les mondes terraformés qui orbitent autour de cette étoile. Plus loin vers l'extérieur du système, les deux étoiles  et  partagent une orbite, de même que les mondes orbitant autour de ces planètes, appelés « planètes extérieures. » () La quatrième étoile, Kalidasa occupe l'orbite suivante avec ses planètes. Plus loin, la cinquième et dernière étoile  et ses planètes orbitent. Les mondes orbitant autour de ces deux astres comportent «  » (en anglais « l'anneau » ou « la bordure »). Les planètes trop loin des biozones des étoiles principales sont soutenues pour leur habitabilité par une série de protoétoiles. Les protoétoiles Qin Shi Huang et Lux orbitent autour de ,  autour de  , Himinbjørg et Heinlein autour de , Penglai autour de Kalidasa et Burnham autour de .

Le nombre de mondes terraformés dans le système n'est jamais mentionné dans la série, bien que dans une scène supprimée de l'épisode La Femme du commandant, le capitaine Malcolm Reynolds mentionne « 70 mondes qui tournent dans cette galaxie ». L'introduction du film  parle de « douzaines de planètes et centaines de lunes », et les développeurs du jeu vidéo  affirment qu'il inclura  visitables.

Toutes les planètes mentionnées dans cette liste ont été terraformées et rendues vivables avec une atmosphère et une gravité standard. Dans le film , Miranda est supposée être un , une planète où aucune vie n'existe ou est possible. L'explication que la terraformation n'a pas réussi est proposée, indiquant que cela arrive tout simplement parfois.

Astres orbitant autour de White Sun

Bernadette 
Bernadette  est une planète centrale, la première dans le système de . Selon la base de données des  figurant comme bonus du blu-ray du film , Bernadette est un lieu de transit pour les colons en partance pour les planètes extérieures. Les colons vus dans l'épisode Pilleurs d'épave étaient partis de là et à destination de Newhall.

Londinium 
Londinium  est la deuxième planète autour de  et l'une des deux principales de l'Alliance, dont elle abrite le Parlement. Elle est habitée principalement par des colons originaires de l'Occident sur la Terre-qui-fut.

Londinium était le nom de Londres à l'époque romaine.

Sihnon 
Sihnon  est la troisième planète autour de . Avec Londinium, c'est l'un des deux mondes principaux de l'Alliance. Sihnon est principalement habité par des colons originaires de Chine. Elle a un haut niveau de sophistication et une technologie avancée. C'est également la planète natale d'Inara Serra. Depuis l'espace, la planète a une couleur d'un rouge profond. La capitale est, d'après Inara dans l'épisode Les Nouveaux Passagers, . Le nom de Sihnon vient de la mythologie grecque, dans laquelle le Grec Sinon aide à concevoir le cheval de Troie.

Liann Jiun 
Liann Jiun est une planète centrale, la quatrième dans le système de .

Osiris 
Osiris, la septième planète autour de , est une riche planète centrale où se trouve l'école de médecine où a été formé Simon Tam et où il travaillait comme chirurgien traumatologue dans un des meilleurs hôpitaux de la capitale planétaire.

C'est aussi probablement la planète où se trouve la résidence des Tam vue dans plusieurs flashbacks de l'épisode Sains et saufs.

La planète est nommée d'après un ancien dieu de la mythologie égyptienne, mais Osiris est aussi le surnom informel de l'exoplanète  HD 209458 b, la première à avoir été découverte par transit autour de son étoile.

Qin Shi Huang 
Qin Shi Huang est une protoétoile en orbite autour de  et le huitième corps planétaire de ce système.

Santo 
Santo est une lune de Qin Shi Huang et un monde sans sophistication situé près de Persephone, de couleur bleue-grise vue de l'espace. Dans l'épisode Le Duel, Malcolm Reynolds et Jayne Cobb se retrouvent pris dans un combat contre un groupe d'esclavagistes.

Bellerophon 
Bellerophon, vue dans l'épisode Déchet précieux est un monde de l'Alliance technologiquement avancé et habité par les riches. C'est la dixième planète autour de White Sun. 

Les paysages montrés dans l'épisode sont un vaste océan, et une zone désertique avec des canyons, des rochers et du sable.  est désigné comme l'endroit le plus isolé de la planète. , un ensemble de résidences flottant en anti-gravité au-dessus de l'océan, est décrit comme ayant  Durran Haymer, un collectionneur d'antiquités de la Terre-qui-fut, vit dans une de ces résidences, où Mal et Saffron s'infiltrent pour lui voler un pistolet laser antique.

La planète tire son nom d'un héros de la mythologie grecque. C'est aussi le nom non officiel de 51 Pegasi b, la première exoplanète découverte autour d'une étoile de la séquence principale.

Parth 
Parth est une lune de Bellerophon, mentionnée par Saffron dans l'épisode Déchet précieux : elle affirme (mensongèrement) y avoir été vendue à des esclavagistes.

Ariel 
Ariel est une planète centrale de l'Alliance. C'est la onzième planète orbitant autour de White Sun. 

Elle abrite notamment l'hôpital  dans lequel a lieu l'essentiel de l'action de l'épisode Intrusion. Elle abrite également un lac bioluminescent qui est un lieu de baignade populaire.

Ariel peut être nommé d'après l'un des satellites d'Uranus, qui tire elle-même son nom d'Ariel, un personnage de la pièce de théâtre La Tempête de William Shakespeare

Lux 
Lux est une protoétoile et le dernier astre en orbite autour de .

Persephone 
Persephone est une planète civilisée avec une structure sociale très stratifiée. Selon la base de données des  figurant comme bonus du blu-ray du film , c'était l'une des trois planètes dirigeant le camp indépendantiste. Persephone orbite autour de la protoétoile Lux. La planète apparaît à deux reprises dans la série, dans le pilote Les Nouveaux Passagers et dans l'épisode Le Duel, et abrite le port de commerce  qui sert de base d'opérations à Badger, ainsi que , où a vécu Book pendant plusieurs années.

Dans Les Nouveaux Passagers, l'équipage du  embarque des passagers, en l'occurrence le shepherd Book, le docteur Simon Tam (ainsi sa sœur River cachée dans un caisson de stase et l'agent Dobson de l'Alliance.

Dans Le Duel, Malcolm Reynolds s'infiltre dans une soirée de la haute société de la planète pour négocier un contrat de livraison et se retrouve à affronter en duel à l'épée un noble, Atherton Wing.

Le nom de Persephone vient de la mythologie grecque, où c'est le nom de la déesse du monde souterrain. C'est aussi un nom anciennement proposé pour une hypothétique dixième planète.

Pelorum 
Pelorum est une planète orbitant autour de la protoétoile Lux. C'est un monde de vacances, où l'équipage du  se rend après avoir piraté le drone avec succès dans Serenity: Better Days.

Astres orbitant autour de

Jiangyin 
Jiangyin est une planète extérieure, la première autour de  et la planète capitale de ce système. Elle se trouve à trois semaines de Persephone et près de Greenleaf.

Dans l'épisode Sains et Saufs, l'équipage du  y débarque un troupeau de bétail, pendant que Simon est capturé par des habitants d'un village de montagne, où ils le font devenir médecin du village jusqu'à ce que River soit accusée d'être une sorcière.

La planète tire probablement son nom de la ville de Jiangyin, en Chine.

New Melbourne 
New Melbourne est la seconde planète autour de . Dans l'épisode Objet volant identifié, Mal et Inara discutent de la possibilité de la débarquer là-bas et Mal mentionne que sur New Melbourne, tout , ce qui indique qu'il s'agit d'un monde océanique, tirant probablement son nom de Melbourne, principal port maritime d'Australie.

Greenleaf 
Greenleaf est la troisième planète autour de , située à 10 heures de Jiangyin. Dans l'épisode Sains et Saufs, elle est mentionnée comme étant un endroit ayant probablement des installations médicales.

Dyton 
Dyton est une lune de Greenleaf, et, d'après une allusion de River Tam dans l'épisode Le Duel, potentiellement la planète d'origine de Badger à cause de son accent cockney, ce qui laisse entendre que cette lune a été principalement colonisée par des gens d'origine anglaise.

Harvest 
Harvest est la quatrième planète orbitant autour de . Elle a deux satellites, dont la Lune d'Higgins.

Lune d'Higgins 
La Lune d'Higgins, en orbite autour de Harvest, appartient au magistrat du même nom, qui y exploite des activités d'extraction de boue effectuées par des travailleurs sous indenture, cette boue étant ensuite exportée hors-monde pour être utilisée dans la manufacture de composants céramiques. 

Cette lune est visitée par l'équipage dans l'épisode De la boue et des hommes : ils débarquent dans une petite ville nommée Canton où ils se rendent compte que Jayne est admiré comme une sorte de Robin des Bois par la population à cause d'un braquage manqué quatre ans avant l'époque de la série .

St. Albans 

St. Albans, La cinquième planète autour de  est un monde glacé, et la planète d'origine de Tracey Smith, dont l'équipage du  va ramener le corps à ses parents dans l'épisode Le Message. Elle est située à deux jours de voyage du  qui apparaît dans ce même épisode. Il semble y avoir une seule station fédérale sur la planète, près d'une large gorge dans laquelle le  va voler pour tenter d'échapper à un vaisseau armé de l'Alliance.

La planète tire son nom de la ville de St Albans, en Angleterre.

Heinlein 
Heinlein est une naine brune autour de laquelle orbitent Triumph, Paquin, Lazarus et Silverhold, et qui est elle-même en orbite autour de Red Sun, le neuvième et dernier astre important de ce système.

Elle peut avoir été nommée en l'honneur de l'auteur de science-fiction Robert A. Heinlein.

Triumph 
Triumph est une lune en orbite autour de Heinlein, un monde assez primitif et pauvre apparemment auto-gouverné avec des coutumes et traditions inhabituelles. C'est sur ce monde que Saffron est embarquée sur le  dans l'épisode La Femme du commandant.

Paquin 
Paquin est une lune en orbite autour de Heinlein, mentionnée dans l'épisode La Panne car du travail y est disponible pour l'équipage du .

Silverhold 
Silverhold est une lune en orbite autour de Heinlein, mentionnée dans l'épisode Le Message comme étant une colonie dans la juridiciton de l'agent fédéral Womack et située à huit secteurs de distance de St. Albans.

Astres orbitant autour de Georgia

Ezra 
Ezra est la première planète du système de Georgia, bien que la base de données des  figurant comme bonus du blu-ray du film  la mentionne comme une . Ezra est un monde désert, orbité par le Skyplex de Niska. Mal essaie d'y vendre des réserves de médicaments. Elle est nommée dans le script de l'épisode Histoires anciennes.

Regina 
Regina est la deuxième planète autour de Georgia. C'est un monde minier visité par l'équipage du  dans l'épisode L'Attaque du train, qui montre la petite ville de Paradiso, où la majorité de la population souffre de la , un mal dégénératif dû à un problème lors de la terraformation de la planète.

Boros 
Boros est la troisième planète du système de Georgia. Elle a une forte présence de l'Alliance. Elle est mentionnée dans l'épisode Les Nouveaux Passagers où elle est à l'origine la destination des passagers embarqués sur le . Un poste de sécurité situé sur ce monde est vu dans le film .

Ares 
Ares est une lune de Boros mentionnée dans le jeu de rôle .

Kerry 
Kerry est la quatrième planète autour de Georgia. Elle tire son nom du comté de Kerry en Irlande.

Athens 
Athens est la neuvième planète autour de l'étoile Georgia. Elle a quatre lunes, dont Whitefall.

Whitefall 
Whitefall est la quatrième lune d'Athens. Une grande partie de la surface de ce monde appartient à une femme nommée Patience. L'équipage se rend sur Whitefall dans l'épisode pilote dans l'espoir de vendre une cargaison de contrebande à Patience. Un poste de sécurité situé sur ce monde est montré dans le film .

Three Hills 
Three Hills est la  autour de Georgia, mentionnée par Mal comme un lieu potentiel pour vendre des biens volés dans l'épisode Les Nouveaux Passagers.

Murphy 
Murphy est une proto-étoile occupant la quatorzième orbite autour de Georgia.

Hera 
Hera est une planète similaire à la Terre. Elle a une importance particulière durant la Guerre d'Unification (d'après la base de données des  figurant comme bonus du blu-ray du film , c'était l'une des trois planètes dirigeant le camp indépendantiste.) Elle est en orbite autour de la proto-étoile Murphy. 

La , où l'Alliance a remporté la bataille décisive qui lui a permis de remporter la guerre, est située sur ce monde.

Hera est nommée d'après la déesse de la mythologie grecque épouse et sœur de Zeus.

Shadow 
Shadow est un monde agricole en orbite autour de la proto-étoile Murphy. C'est la planète sur laquelle Malcolm Reynolds a été élevé, dans le ranch de sa mère. La base de données des  et le jeu de rôle Serenity affirment tous les deux que la planète a été rendue inhabitable durant la guerre d'Unification car elle était l'une des trois planètes dirigeant le camp indépendantiste. Mal en dit

Astres orbitant autour de Kalidasa

Verbena 
Verbena est la seconde planète autour de Kalidasa. À l'origine un monde pauvre et peu développé, elle est choisie comme site d'une usine d'assemblage de pièces pour les vaisseaux militaires, et apparaît dans l'épisode écrit mais non tourné .

Constance 
Constance est la troisième planète autour de Kalidasa. Elle est visitée dans la mini-série de comics Serenity: Those Left Behind, quand Mal, Zoe et Jayne Cobb tentent de commettre le pillage d'un coffre de banque pendant que le  les couvre en faisant un sermon.

Angel 

Angel est la septième planète du système de Kalidasa. Elle a une lune nommée Zephyr.

Whittier 
Whittier est la dixième planète autour  Kalidasa.

Ita 
Ita est une lune de Whittier. L'équipage du S.S. Walden revenait d'une mission de secours sur ce monde quand ils ont découvert le signal de détresse du  dans l'épisode La Panne.

Penglai 
Penglai est une proto-étoile occupant la onzième orbite autour de Kalidasa.

Beylix 
Beylix est une planète en orbite autour de Penglai et dotée de trois lunes. Elle est dotée d'une couverture nuageuse permanente et de denses anneaux de glace. Monty, un ancien compagnon de guerre de Malcolm Reynolds, y a été pris par l'Alliance. Mal fait une référence à cet événement dans l'épisode Déchet précieux.

Newhall 
Newhall est une planète en orbite autour de Penglai et la destination des colons partis de Bernadette dans l'épisode Pilleurs d'épave.

Aberdeen 
Aberdeen est la treizième planète autour de l'étoile Kalidasa. Elle tire son nom de la ville éponyme située en Écosse.

Beaumonde 
Beaumonde est la  orbitant autour de l'étoile Kalidasa et un monde plutôt riche, avec des usines et des ranches. 

Beaumonde est mentionnée pour la première fois dans l'épisode La Femme du commandant : le  se dirige à l'origine vers cette planète.

Dans le film , Malcolm Reynolds et son équipage y arrivent après leur braquage sur Lilac, pour verser leur part des gains avec les frères Fanty et Mingo dans leur port d'attache, une vaste cité de culture asiatique. Dans le , le bar choisi pour leur rencontre, ils découvrent les capacités de combat de River Tam à la suite de son conditionnement par l'Alliance.

L'origine du nom de Beaumonde est française :

Salisbury 
Salisbury est la  et dernière planète du système de Kalidasa.

Astres orbitant autour de

New Canaan 
New Canaan est la deuxième planète autour de . Lilac est l'une de ses lunes.

Lilac 
Lilac est, d'après , l'une des lunes de New Canaan, bien que la base de données  du blu-ray du film   la qualifie de . Elle est située à environ 10 heures de Beaumonde et est proche du territoire des Ravageurs.

Elle apparaît dans le film, où l'équipage pille une banque contenant la paie de l'Alliance.

, en anglais, signifie , la couleur de cette lune vue depuis l'espace.

Muir 
Muir est la troisième planète autour de . C'est là que le personnage nommé Badger a grandi.

Highgate 
Highgate est la cinquième planète autour de . Elle a une lune nommée Perth.

Deadwood 
Deadwood est la septième planète orbitant autour de . Elle a deux lunes, l'une d'entre elles étant Haven.

Haven 
Haven, une lune de Deadwood, est celle où réside le révérend Book à l'époque du film , après avoir quitté l'équipage durant la mini-série . C'est aussi un lieu de refuge pour l'équipage du . Dans la novélisation du film, il est révélé que Haven est une planète minière souvent utilisée comme cachette par ceux fuyant la loi et que certains contrebandiers ou criminels s'y sont installés.

Burnham 
Burnham est une proto-étoile occupant la huitième et dernière orbite du système de .

Miranda 
Miranda est une planète située au-delà du territoire des Rapineurs. Elle est le lieu dans lequel se passe l'essentiel de l'action du film .

Miranda a abrité une colonie de l'Alliance de 30 millions d'habitants, sur lesquels l'Alliance a expérimenté des méthodes de contrôle des populations. Cependant, les expériences utilisant le gaz nommé  ou  (le mot latin signifiant ) ont échoué et 99,9 % de la population est devenue si passive qu'elle a perdu toute volonté de vivre, les gens s'étant laissé mourir sur place. Sur le dernier 0,1 %, l'effet opposé s'est produit : les personnes affectées sont devenues extrêmement agressives et ont massacré les scientifiques de l'Alliance chargés des expériences. Cette portion de la population s'est échappée de la planète et est devenue les Rapineurs. L'alliance a tenté de masquer ce qui s'est produit en inventant une histoire selon laquelle la colonie a été perdue à la suite de l'échec de l'équipement de terraformation.

Comme Ariel, Miranda partage son nom avec l'une des lunes d'Uranus et un personnage de la pièce de théâtre La Tempête de William Shakespeare.

La Terre-qui-fut 
Dans l'univers de , la Terre est appelée la Terre-qui-fut. C'est une planète abandonnée depuis des siècles, à cause de la surpopulation et de l'épuisement de ses ressources naturelles. Après avoir fui la planète, les restes de l'humanité ont voyagé dans des vaisseaux générationnels pour rejoindre le système stellaire dans lequel se déroulent la série, le film et les comics. Le film  montre ces vaisseaux en train de quitter une Terre marron aux océans gris, mais le destin final de la planète n'est jamais révélé. Un spectacle de marionnettes dans l'épisode Mission secours laisse entendre que la Terre a été oblitérée, mais ce n'est jamais confirmé directement.

Des objets fabriqués sur la Terre sont devenus des artefacts antiques d'une grande valeur, recherchée par de riches collectionneurs tels que Durran Haymer.

Notes et références

Notes

Références